Localidades na Alemanha
 Neunkirchen am Sand, município na Baviera
 Neunkirchen (Baden), município 
 Neunkirchen (distrito da Alemanha), em Sarre
 Neunkirchen (Renânia do Norte-Vestfália), município
 Neunkirchen (Westerwaldkreis), município

Outros
 Neunkirchen (distrito da Áustria), na Baixa Áustria
 Neunkirchen (Baixa Áustria), município 
 Neunkirchen-lès-Bouzonville, comuna francesa

Desambiguações de topônimos